McCourt ist der Familienname folgender Personen:

 Carmel McCourt, siehe Carmel (Sängerin) (* 1958), britische Sängerin
 Dale McCourt (* 1957), kanadischer Eishockeyspieler 
 Frank McCourt (1930–2009), US-amerikanischer Schriftsteller
 James McCourt (* 1944), nordirischer Boxer
 Malachy McCourt (* 1931), US-amerikanischer Schauspieler
 Paddy McCourt (* 1983), nordirischer Fußballspieler
 Richard McCourt (* 1976), britischer Radio- und Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Court